Ре́дькин — русская фамилия и топоним. Происходит от сокращённой формы имени Родион, означающего по-гречески «розовый» .

Известные носители 
 Редькин, Александр Петрович (1881—1972) — герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Редькин, Анатолий Константинович (1937—2020) — советский и российский учёный в области технологии и оборудования лесопромышленного производства, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (1996).
 
 Редькин, Валентин Яковлевич (1937—2006) — народный депутат РФ.
 Редькин, Владимир Николаевич (1956—2021) — оперный певец, солист Большого театра.
 Редькин, Георгий Петрович (1892—?) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения.
 Редькин, Дмитрий Григорьевич (1915—1944) — Герой Советского Союза.
 Редькин, Евгений Леонидович (род. 1970) — российский и белорусский биатлонист.
 Редькин, Марк Степанович (1908—1987) — советский фотограф и фоторепортёр.
 
 Редькин, Пётр Тимофеевич (1841—1916) — русский офицер, генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны (1877—1878).
 Редькин, Сергей Васильевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Редькин, Фёдор Абрамович (1913—?) — депутат Верховного Совета СССР IV созыва.

Населённые пункты 
 Редькин — хутор, Федоровский Первый сельсовет Саракташского района Оренбургской области.

См. также

Примечания